Алика́нте (исп. Alicante , кат. Alacant) — многозначный термин:

 Аликанте — город в Испании, автономное сообщество Валенсия, центр одноимённой провинции. 
 Аликанте — провинция на востоке Испании в составе автономного сообщества Валенсия. 
 Аликанте — одно из названий винограда сорта Гренаш.
 Аликанте — род красных сухих вин.
 «Аликанте» — испанский профессиональный баскетбольный клуб из города Аликанте.
 «Аликанте» — испанский футбольный клуб из города Аликанте. 
 Аликанте — аэропорт, расположен в центре провинции Аликанте на востоке Испании.